Rejon wozniesieński – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1392 km² i liczy około 36 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Wozniesieńsk.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 16 silskich rad, obejmujących w sumie 42 wsie i 4 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy